Jiří Mucha může být:

 Jiří Mucha (spisovatel) (1915–1991) – český prozaik, publicista, scenárista a překladatel
 Jiří Mucha (soudce) (* 1946) – český soudce Ústavního soudu a advokát
 Jirka Mucha (hudebník) (* 1977) – český multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák